Midnight kan syfta på:

 Midnight (berg) – ett berg på Antarktis
 Midnight (1934) – en amerikansk film med Claudette Colbert, Don Ameche och John Barrymore
 Midnatt (film) – en amerikansk film från 1939, originaltitel: Midnight